Esta é uma lista de famílias tronco do município de Viçosa, no estado brasileiro de Alagoas.

 01.Família de Manoel Francisco
datado de 1790, casou com Maria da Conceição, marco inicial da povoação do município;

 02.Família Tenório
datada de 1823, com o agricultor e juiz da paz Sr. João Tenório de Albuquerque;

 03.Família Raimundo Vieira
datada de 1829. Iniciando a prole com Raimundo José Vieira, português, que veio se fixar no Sítio Boa Sorte casando-se com uma índia da tribo Cambembe;

 04.Família Holanda
datada de 1830. Iniciando com Antônio de Holanda Cavalcante e Luisa Tenório. Ambos fundaram o sítio Herva de Rato, hoje pertencente ao município de Chã Preta;

 05.Família Rebelo Torres
datada de 1835. Teve início com o casamento entre Manoel Gomes Rebelo e Izabel da Rocha e Sousa;

 06.Família Barreto Falcão
datada de 1836. Iniciando com Jerônimo Barreto Falcão e Izabel Silva;

 07.Família Maia
datada de 1838, com o Coronel Manoel Alberto Maia e Rosa Maia de Jesus;

 08.Família Mata
datada de 1838, com José de Oliveira Mata e Ana Costa, fundaram o engenho Veados em Viçosa;

 09.Família Brandão
datada de 1840, iniciando sua prole com Pedro José da Cruz Brandão e Rita Maria das Flores Brandão, fundaram o engenho Barro Branco;

 10.Família Soares de Vasconcelos
datada de 1842. Teve início com o patriarca Manoel Soares de Vasconcelos e Ana Berça;

 11.Família Loureiro
datada de 1844. Teve início com Manoel José da Silva Loureiro e Antônia Maria da Piedade;

 12.Família Teixeira de Vasconcelos
datada de 1844, tendo como patriarca Izidro Atanásio de Vasconcelos casado com Maria Frutuosa da Conceição fixaram-se na Fazenda Floresta, atual município de Chã Preta;

 13.Família Carnaúba
datada de 1845, com José Gonçalves Carnaúba e Rogéria Maria da Conceição Menezes;

 14.Família Passos
datada de 1845, com Manoel Inácio de Oliveira e Ana Cândida. Seus Filhos Adotaram novos Sobrenomes tais como, Vilela, Vital Santos, Ferreira Passos, Oliveira Passos e Soledade;

 15.Família Batista
datada 1846, teve início com João Batista de Sousa e Maria Joaquina da Costa.

Fonte: Famílias Tronco de Viçosa-Al (1790 - 1846)

Familias